SCE, Societas cooperativa Europaea, europæiske andelsselskab - en europæisk foreningsform.
 SCE, Sports Club Egedal - en tidligere dansk fodboldklub.